BGV steht für:
 Background Vocals
 Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband mit Sitz in Karlsruhe
 Badischer Genossenschaftsverband
 Banken-Geldverkehr, ein Clearing zwischen Banken
 Basler Gesangverein
 Bayerischer Gärtnerei-Verband
 Bayerischer Golfverband
 Bedarfsgegenständeverordnung
 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
 Bergischer Geschichtsverein 
 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften zur Unfallverhütung in Deutschland
 Bischöflicher Generalvikar
 Chemin de fer Bex–Gryon–Villars, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Blut-Gas-Verteilungskoeffizient
 Bundesgrenzschutzverband
 Flughafen Bento Gonçalves (IATA-Code), Flughafen von Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasilien

bgv steht für:
 Warkay-Bipim (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung